mini|120px| Rotterdam
Die Dreiband-Weltmeisterschaft 2004 fand vom 6. bis 10. Oktober in Rotterdam (Niederlande) statt. Es war seit 1928 die achte Dreiband-WM in den Niederlanden. Damit ist die Niederlande Rekordausrichter der Dreiband-Weltmeisterschaft.

Geschichte 
Der Niederländer Dick Jaspers gewann ungeschlagen seine Heim Weltmeisterschaft und wurde zum zweiten Mal Dreiband Weltmeister. In den Vorrundengruppen hagelte es das große Favouritensterben. Allein vier Weltmeister konnten sich nicht für das Achtelfinale qualifizieren. Auffällig war bei dieser WM die Stärke der Südosteuropäer. Unter den ersten neun Plätzen platzierten sich drei Griechen und drei Türken.

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 48 Teilnehmern. Das ganze Turnier wurde auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt. Platz drei wurde nicht ausgespielt.

Gruppenphase

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2004
Karambolageveranstaltung 2004
Billardturnier in Rotterdam